Příjmení Hickenlooper nosí více významných osobností:

 Bourke B. Hickenlooper (1896–1971) – americký politik, senátor
 George Hickenlooper (1963–2010) – americký filmový režisér, producent a scenárista
 John Hickenlooper (* 1952) – americký politik, senátor